Старое Городище — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Старое Городище — деревня в Логойском районе Минской области.

Россия 
 Старое Городище — деревня в Осинском районе Пермского края.